(1874–1945) – francuski  prawnik, dziennikarz i polityk. Minister sprawiedliwości w rządzie Francji Vichy 1941–1943.
 Joseph Barthélemy  (1867–1951) – francuski generał,  przewodniczący misji alianckiej do Polski  w styczniu-lutym 1919, mediator w wojnie polsko-ukraińskiej, twórca linii Barthelemy’ego